Windzone bezeichnet:

 eine geographische Zone (Geozone) mit bestimmten vorherrschenden Winden, z. B.
 Westwindzone
 Passatzone

 im Bauwesen einen geographischen Bereich, in dem die höchsten anzunehmenden Windgeschwindigkeiten in der Regel einen bestimmten Wert nicht überschreiten, geregelt in Eurocode 1 (EN 1991-1-4) oder DIN 1055-4, siehe Windlast#Standort